One Night Only puede referirse a:

Cine 
 One Night Only (1986), película canadiense.
 One Night Only (2008), película filipina.

Música 
 One Night Only (2003-), banda inglesa.
 «One Night Only» (1998), álbum de Bee Gees.
 «One Night Only» (2000), álbum de Thin Lizzy.
 «One Night Only» (2010), álbum de One Night Only.
 «One Night Only» (n/d), canción del musical Dreamgirls.